Pong (računalna igra)
 Pong (narod)